Вьон (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Вьон (Сарта) — коммуна во Франции, в департаменте Сарта.
 Вьон, Тибо (род. 1993) — французский футболист, нападающий клуба «Мец».

См. также 
 Нуайель-Вьон — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале.